Виктор Иванович Зябко (6 июня 1997, Кокшетау, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Кызыл-Жар».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2016 году в составе клуба «Окжетпес U-21».

Летом 2022 года подписал контракт с казахстанским клубом «Кызыл-Жар СК». 23 октября 2022 года в матче против клуба «Акжайык» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:2), выйдя на замену на 75-й минуте вместо Евгения Козлова.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Окжетпес-М»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «СДЮСШОР № 8»
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Игилик»
Игроки ФК «Яссы»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»